Пекинский метрополитен () — система внеуличного скоростного рельсового транспорта в Пекине, столице Китая, первый метрополитен в истории страны. Первая линия длиной 21 км с 16 станциями открылась 1 октября  года. Сегодня система насчитывает 428 станций на 27 линиях общей протяжённостью 727 км и занимает первое место среди метрополитенов в мире по длине линий и по годовому пассажиропотоку, который составляет 3,85 млрд человек.

История и характеристики 

В середине 1950-х годов перед сооружением системы был тщательно изучен опыт строительства московского метрополитена, в том числе с участием советских специалистов, приглашённых в Пекин. Однако ещё до начала работ советско-китайский раскол привёл к отъезду всех советских специалистов в 1963 году. Строительство началось в 1965 году с одобрения Мао Цзэдуна. С открытия метро в 1969 году до преобразования в общедоступный гражданский городской транспорт в 1976 году система эксплуатировалась военными, перевозки в ней допускались только по санкционируемой служебной необходимости, а в годы культурной революции 1971—1975 годов движение в ней прерывалось на значительные периоды.

По состоянию на начало 2006 года имелось 114 км линий, в начале 2012 года стало 15 линий общей длиной 442 км, к концу 2015 года планировалось увеличить систему до 28 линий общей длиной 708 км, а в 2020 году длина системы должна была достичь 1050 км.

Стоимость сооружения системы составила 53 млрд долларов к 2011 году и 76 млрд долларов к 2015 году. Начиная с конца 2000-х годов, строительство ведётся одновременно на нескольких пусковых участках разных линий. Линии сооружаются и сдаются в эксплуатацию к концу каждого года или знаменательным событиям, например, пять линий были сданы к Олимпиаде 2008 года.

После открытия нескольких новых станций в конце 2012 года метрополитен Пекина временно стал самым большим в мире, с общей протяженностью путей 442 км, пока его в октябре 2013 года не обошёл метрополитен Шанхая и это было до 2020 года

К середине 2017 года имелось 19 линий метро общей длиной 574 км с 345 станциями, в том числе 54 пересадочными, средний пассажиропоток составлял 10 млн человек в сутки, максимальный — 12,1 млн человек в сутки.

В конце 2017 года в системе открыты первые автоматизированные линии метро и пекинского маглева, третьего в стране после Шанхая и Чанши.

Согласно планам, в начале 2020-х годов будет действовать 30 линий с пассажирооборотом 15-18 млн человек в сутки.

В системе имеются кольцевая и полукольцевая линии, а также с юга на север города действует вторая по длине в Китае (после линии 3 Гуанчжоуского метрополитена длиной 67 км) 50-километровая линия метро, состоящая из линий 4 и Дасин. Линии и станции преимущественно подземные мелкого заложения, хотя есть также надземные участки, в том числе эстакадная скоростная линия в аэропорт.

Ранее подземные станции сооружались в виде классических колонных. На всех станциях установлена система горизонтального лифта. Надписи большинства указателей продублированы на английском языке. Станции отличаются чистотой и хорошей освещённостью.

С конца XX века в системе широко используются оборудование и поезда иностранного производства, а с конца 2000-х годов — также и отечественные, в том числе скоростные поезда, эксплуатирующиеся со скоростью 100 км/ч.

Линии 

Большинство линий метрополитена проходят параллельно другим или пересекают их под прямым углом, повторяя сетку пекинских улиц.

Линии, обслуживающие центр Пекина:
 Линия 1, проходящая с запада на восток под проспектом Чанъань, делит город пополам через площадь Тяньаньмэнь и соединяет его главные торговые центры: Сидань, Ванфуцзин, Дундань и центральный бизнес-район Пекина.
 Линия 2, кольцевая, проходит под городскими укреплениями династии Мин, которые когда-то окружали самый центр Пекина. Её станции располагаются под 11 бывшими воротами этой стены, теперь ставшими оживлёнными перекрёстками, и Пекинским вокзалом.
 Линия 4 проходит с севера на юг, к западу от центра города, и имеет станции под Летним дворцом, Старым Летним Дворцом, Пекинским и Китайским Народным университетами, Национальной библиотекой Китая, Пекинским зоопарком, торговым центром Сидань и Южным вокзалом Пекина.
 Линия 5 проходит с севера на юг, к востоку от центра города, и имеет станции у Храма Земли, Храма Юнхэгун и Храма Неба.
 Линия 6 проходит с запада на восток, параллельно линии 1 и к северу от неё, через центр Пекина у парка Бэйхай.
 Линия 7 проходит с запада на восток, параллельно линии 1 и к югу от неё, от Западного вокзала Пекина до станции «Цзяохуачхан».
 Линия 8 проходит с севера на юг, от пригорода в Чанпине через Олимпийский парк и парк Шичахай до станции «Наньлогусян».
 Линия 9 проходит от Национальной библиотеки Китая через Западный вокзал Пекина на юго-запад города.
 Линия 10, вторая кольцевая линия, не пересекающаяся с линией 2, соединяет все линии, проходящие через центр города.
 Линия 14 состоит из двух не связанных между собой частей: западной от станции «Чжангочжуан» до станции линии 10 «Сицзу» и восточной от Южного вокзала Пекина в район Чаоян.

Линии в пригороды Пекина:
 Линия 13, полукольцевая линия, обслуживает север Пекина. Обе её конечные станции имеют пересадки на линию 2.
 Линия 15 начинается у Университета Цинхуа, проходит под Олимпийским парком и идёт на северо-восток в район Шуньи.
 Линия Батун продолжает линию 1 на восток в район Тунчжоу.
 Линия Чанпин проходит от линии 13 на север в район Чанпин.
 Линия Дасин фактически часть линии 4, идёт на юг в район Дасин.
 Линия Фаншань является продолжением линии 9 на юго-запад в район Фаншань.
 Линия Яньфан является продолжением линии Фаншань вглубь одноимённого района
 Линия Ичжуан продолжает линию 5 на юго-восток.
 Линия Шоудуцзичан соединяет аэропорт Шоуду с линиями 2, 10 и 13.
 Линия Дасинцзичан соединяет аэропорт Дасин с линией 10.

Хронология открытия участков

Система оплаты 

На линии Шоудуцзичан установлена фиксированная плата — ¥25, а на линии Дасинцзичан стоимость зависит от маршрута и класса обслуживания — ¥10, ¥25, ¥35, ¥50.

При любой поездке билеты следует сохранять до выхода из метро, так как выход осуществляется по картам, при этом разовые карты собираются и используются повторно. Оплата производится разовыми картами и бесконтактными картами с возможностью пополнения, которыми также можно оплатить проезд в наземном транспорте (интегрированная транспортная карта для всех видов общественного транспорта). В Пекине проездных не предусмотрено, однако право бесплатного проезда предоставлено отдельным категориям граждан, при предъявлении специальных документов (пенсионерам и военным).

Разовая карта (билет) имеет срок действия 1 (один) день и действительна для входа в метро только на той станции, где она приобреталась. Взрослый имеет право провозить с собой одного ребёнка ростом не выше 120 см. Метрополитен работает с 5 утра до полуночи, последние поезда отправляются между 22 часами и полуночью, в зависимости от линии.

См. также 
 Список станций Пекинского метрополитена
 Закрытые станции Пекинского метрополитена
 Пекинский маглев (линия S1)

Примечания

Ссылки 
 Метрополитен Пекина на сайте urbanrail.net 
 Пекин возле станций метро (путеводитель) 
 Прогулка по пекинскому метрополитену и большому книжному магазину 
 Инструкция для туристов, как пользоваться метро в Пекине 

Транспорт Пекина
Метрополитены Китая